Polska Liga Koszykówki sezon 1993/1994. Sezon rozpoczął się 25 września 1993 r., a zakończył się 14 kwietnia 1994 r. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów.

Runda zasadnicza

Druga runda 
W drugiej rundzie zespoły podzielono na tzw. szóstki z zaliczeniem dotychczasowych wyników. Sześć najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej grało między sobą o rozstawienie przed play-off, a drużyny z miejsc 7–12 walczyły o dwa miejsca premiowane grą w play-off. Prawo gry w play-off wywalczyły ostatecznie zespołu ASPRO Wrocław i AZS AgroFar Lublin.

Play-off 

Mecze o brązowy medal: Lech Batimex Poznań - Stal Bobrek Bytom 3 - 2 (96:75, 88:69, 95:93, 85:83, 80:71)

Miejsca 5-8 (mecz i rewanż) 
 ASPRO Wrocław - Stal Stalowa Wola 83:74, 70:73
 AZS Agro Far Lublin - Zastal Fortum Zielona Góra 97:82, 86:72

o 5. miejsce 
 ASPRO Wrocław - AZS Agro Far Lublin 99:103, 96:79

o 7. miejsce 
 Stal Stalowa Wola - Zastal Fortum Zielona Góra 74:65, 72:71

Mecze o utrzymanie (do trzech zwycięstw) 
 Mazowszanka Pruszków - Pogoń Szczecin 3 - 0 (85:70, 89:87, 101:93)
 Polonia Warszawa - Górnik Wałbrzych 3 - 2 (77:67, 78:60, 87:91, 85:97, 83:65)

Ostateczna kolejność 

Do ligi awansowały: Polonia Przemyśl i Spójnia Stargard Szczeciński

Czołówka strzelców 
 Wojciech Królik (Polonia) - 1064
 Keith Williams (Śląsk) - 948
 Roman Olszewski (Nobiles) - 919
 Dominik Tomczyk (ASPRO) - 910
 Igor Griszczuk (Nobiles) - 888

Polska Liga Koszykówki
1994 w koszykówce
1993 w koszykówce
1993 w polskim sporcie
1994 w polskim sporcie